Friling ist der Name von

 Hermann Friling (1867–1940), deutscher Maler, Illustrator, Kunstgewerbler und Innenarchitekt

Friling steht für

 Friling (Musikgruppe), Modern-Gypsy-Swing-Quintett

Siehe auch:
 Frilling
 Frieling
 Freeling